Tízparancsolat, a judaizmus és a kereszténység alapját képező legfontosabb vallási és erkölcsi parancsolatok
Tízparancsolat, a gdański Szűz Mária-templom egyik műalkotása
Tízparancsolat, Cecil B. DeMille filmrendező 1923-ban készített filmje
Tízparancsolat, Cecil B. DeMille 1956-ban készített színes, amerikai filmje, az 1923-ban készített film újrafeldolgozása
Tízparancsolat, 1989-es lengyel televíziós sorozat
Tízparancsolat (film, 2006)
Tízparancsolat (film, 2007)